Viborillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Viborillas, Veracruz, ort, Huayacocotla, 
 Viborillas, Jalisco, ort,